Ais (grup humà), tribu d'amerindis de Florida de llengua aïllada, tot i que molts la relacionen amb el muskogi
 AIS acrònim de Sistema d'Identificació Automàtica, estàndard automàtic de transmissió de dades
 Giant-AIS, equip ciclista txec, d'origen australià, creat el 1996 
 Jayco-AIS, equip ciclista professional australià de categoria Continental
 Toponímia:
 Ais (Corresa), municipi al departament de la Corresa (regió de Nova Aquitània, França)
 Ais (Droma), municipi al departament de la Droma (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Ais de Diés, municipi al departament de la Droma (Alvèrnia-Roine-Alps)
 Ais la Faieta, municipi al departament del Puèi Domat (Alvèrnia-Roine-Alps)
 Ais de Provença, ciutat francesa i occitana al departament de les Boques del Roine (regió de Provença-Alps-Costa Blava, França)
 Arquebisbat d'Ais de Provença, seu de l'Església Catòlica a França, sufragània de l'arquebisbat de Marsella
 Cantó d'Ais de Provença Centre, cantó al districte d'Ais de Provença (Boques del Roine, França)
 Cantó d'Ais de Provença Sud-Oest, cantó al districte d'Ais de Provença (Boques del Roine, França)
 Districte d'Ais de Provença, districte del departament de les Boques del Roine (Provença-Alps-Costa Blava)
 Festival d'Ais de Provença, festival d'òpera i de música clàssica creat el 1948 i qui té lloc cada estiu a Ais de Provença